Cry Baby Cry, canzone inserita nel "White album" dei Beatles
Cry Baby Cry, singolo di Santana, Joss Stone e Sean Paul
Cry Baby Cry, album del 2003 della cantautrice Linda Smith